Montagne Bœuf är en kulle i den centrala delen av Saint-Martin,  km öster om huvudstaden Marigot. Toppen på Montagne Bœuf är  meter över havet.

Källor 

Kullar i Saint-Martin